Маркус Вельзер — немецкий гуманист, историк, издатель и бургомистр Аугсбурга с 1611 года до своей смерти.

Представитель  семьи Вельзеров, Маркус в десятилетнем возрасте был отправлен изучать правоведение в Падую, затем, вероятно, с 1571 года он продолжил своё обучение в Париже, несколько лет в Риме, где был членом академии деи Линчеи, а в возрасте 26 лет он перебрался в Венецию. Там он завершил своё торговое образование, выполнял обязанности консула немецкой торговой компании в Fondaco der Tedeschi и вступил в общение с гуманистическими кругами. В 1583 году Маркус женился на Анне Май (). После своего возвращения в Аугсбург в 1584 году он исполнял обязанности одного из двух городских попечителей и вместе со своим братом вёл международную торговлю, однако уже через неделю после его смерти началась процедура , так что в качестве причины смерти подозревалось самоубийство.

Обширная литературная и меценатская деятельность сделала Вельзера одной из значительных фигур позднего немецкого гуманизма. Круг его commercium litterarium включал Исаака де Казобона, Галилео Галилея, Иосифа Скалигера, Иоахима Камерария Младшего, Кристофа Шейнера. В 1594 году он издал книгу собственного сочинения по античной истории родного города, а также выступал издателем и инициатором антологий.

Основанное им издательство «Ad insigne pinus» было защищено императорскими привилегиями и выпустило около 90 изданий преимущественно по христианским древностям. Возможно, Вельзер был инициатором градостроительной программы Аугсбурга, которую начиная с конца XVI века реализовывал .

Труды 
как автор
 Inscriptiones antiquae Augustae Vindelicorum. 1590.
 Rerum Augustanarum Vindelicarum libri VIII. 1594.
 Rerum Boicarum libri V. 1602.

как редактор
 Tabula Peutingeriana. 1598.
 Conversio et passio St. Afrae. 1591.
 Imagines sanctorum Augustanorum Vindelicorum. 1601.
 Uranometria. 1603.
 Briefe von Christoph Scheiner über die Sonnenflecken. 1612 (Псевдоним: «Apelles latens post tabulam»).

Примечания 

Астрономы Германии
Ренессансные гуманисты
Астрономы XVII века
Бургомистры городов Германии
Члены Академии деи Линчеи
Члены Академии делла Круска